Сэм Ку́ксон () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Куксон, Сэм (английский футболист) (1896—1955) — английский футболист, защитник.
 Куксон, Сэм (валлийский футболист) (1891—19??) — валлийский футболист, хавбек.